Sophocles (software), een softwareprogramma voor het schrijven van scripts.
 Sophocles (tragicus), een van de drie grote Attische tragediedichters.
 Sophocles (schip, 1963), een Nederlands vrachtschip dat verging na een explosie in de lading kunstmest.
 Sophocles (generaal), Grieks generaal tijdens de Peloponnesische Oorlog